Éxitos En Vivo puede referirse a:

 Éxitos En Vivo (álbum de La Mafia), 1995
 Éxitos En Vivo (álbum de A.B. Quintanilla), 2014